

Codici 
 SSH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ophira di Sharm el-Sheikh (Egitto)
 ssh – codice ISO 639-3 della lingua araba shihhi
 SSH -- acronimo per Social Science and Humanities

Informatica 
 SSH – abbreviazione di Secure Shell, protocollo di rete di accesso a terminali remoti
 SSH File Transfer Protocol – protocollo di rete chiamato anche SFTP